Het ATP-toernooi van Córdoba 2019 (met de officiële naam Córdoba Open 2019) werd van 4 tot en met 10 februari 2019 gespeeld in de Argentijnse stad Córdoba. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Estadio Mario Alberto Kempes.

Het toernooi van 2019 trok bijna 35.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Córdoba
ATP-toernooi van Córdoba